Appias aegis is een vlindersoort uit de familie van de Pieridae (witjes), onderfamilie Pierinae.

Appias aegis werd in 1861 beschreven door C. & R. Felder.

Witjes